Bernardo Mattarella (1905 – 1971), homme politique italien, membre de la Démocratie chrétienne et plusieurs fois ministre, père de Piersanti et de Sergio Mattarella ;
 Laura Mattarella (1968 –), avocate et fille du président de la République italienne Sergio Mattarella ;
 Piersanti Mattarella (1935 – 1980), fils de Bernardo Mattarella, homme politique italien, président de la Région de Sicile, assassiné par la Cosa nostra ;
 Sergio Mattarella (1941 –), fils de Bernardo Mattarella, homme d'État italien, ministre, juge de la Cour constitutionnelle et  président de la République italienne.